Vila Salazar ist der frühere Name folgender Städte:

 Baucau, Portugiesisch-Timor, heute Osttimor
 Matola (Mosambik), Portugiesisch-Ostafrika, heute Mosambik
 N’dalatando, Portugiesisch-Westafrika, heute Angola